Selvaggio steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Giaveno in der Provinz Turin, Italien
 Bobby Selvaggio (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Musiker